Gronówko (powiat Braniewski)
 Gronówko (Groot-Polen)
 Gronówko (West-Pommeren)